Le psaume 90 peut désigner :
 le psaume 90 (89) : psaume 90 selon la numérotation hébraïque, psaume 89 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 91 (90) : psaume 91 selon la numérotation hébraïque, psaume 90 selon la numérotation grecque.